Les Salelles (Ardèche)
Les Salelles (Essonne)
Les Salelles (Lozère)